Джоан Холланд (; ок. 1380 — 12 апреля 1434) — английская аристократка, дочь Томаса Холланда, 2-го графа Кента, в первом браке — герцогиня Йоркская.

Биография 
Джоан появилась на свет приблизительно в 1380 году и была одним из десяти детей Томаса Холланда, 2-го графа Кента, и его жены Элис Фицалан. По матери девочка была внучкой Ричарда Фицалана, 10-го графа Арундела, и Элеоноры Ланкастерской; по отцу — Томаса Холланда, барона Холланда и графа Кента, и Джоанны Плантагенет, 4-й графини Кента. И по матери и по отцу Джоан Холланд была потомком короля Генриха III. Кроме того, благодаря браку Джоанны Плантагенет с принцем Уэльским Эдуардом, Джоан Холланд приходилась племянницей английскому королю Ричарду II.

Примерно 4 ноября 1393 года Джоан вышла замуж за своего кузена Эдмунда Лэнгли, 1-го герцога Йоркского, четвёртого сына короля Англии Эдуарда III и Филиппы Геннегау; с момента заключения брака с сыном короля Джоан носила титул герцогини Йоркской. Для Эдмунда это был второй брак: от первого брака с Изабеллой Кастильской у герцога было трое детей. В 1399 году вместе с сестрой Маргарет Джоан стала леди-компаньоном Ордена Подвязки. В январе 1400 года был обезглавлен за участие в заговоре против короля Генриха IV старший брат Джоан Томас Холланд, 1-й герцог Суррей. Ещё два года спустя, 1 августа 1402 года, Джоан овдовела.

После смерти первого мужа и до 9 августа 1404 года Джоан вышла замуж второй раз: её избранником стал Уильям Уиллоуби, 5-й барон Уиллоуби де Эрзби, старший сын Роберта Уиллоуби, 4-го барона Уиллоуби де Эрзби, и Элис Скипвит. Как и в случае с первым мужем Джоан, для Уильяма это был второй брак и от первого брака с Люси ле Стрендж у него было пятеро детей. Брак с Уиллоуби продлился до его смерти 4 декабря 1409 года и оставался бездетным.

После 6 сентября 1410 года в часовне Флексфлита, Йоркшир, Джоан вышла замуж за Генри Скрупа, 3-го барона Скрупа из Месема, сына Стефана Скрупа, 2-го барона Скрупа из Месема, и Марджери Уэллс. Для Генри это был второй брак, однако, как и первый, заключённый с Филиппой Бриан, он оставался бездетным. Джоан овдовела в третий раз 5 августа 1415 года, когда Генри Скруп был казнён в Саутгемптоне за участие в заговоре против короля Генриха V.

До 27 апреля 1416 года, меньше чем через год после казни третьего мужа, Джоан вышла замуж за Генри Бромфлита, 1-го барона Весси, единственного сына сэра Томаса Бромфлита и Маргарет Сент-Джон. Четвёртый и последний брак Джоан также оставался бездетным. Джоан скончалась 12 апреля 1434 года. Вдовец Джоан женился на Элеонор Фицхью, дочери Генри Фицхью, 3-го барона Фицхью, от которой имел единственного ребёнка — дочь Маргарет.

Генеалогия

Комментарии

Примечания

Литература 
 
 

Холланды
Плантагенеты
Джоан
Герцогини Йоркские
Персоналии Англии XV века